

Mythologie 
 Néda , la troisième née des Océanides.

Personnalités 
 Neda Agha-Soltan, une jeune femme tuée par balle devenue un symbole international lors de la révolte populaire iranienne de 2009.

Toponymie 
 Néda, une rivière du Péloponnèse.
 Neda, village dans le Péloponnèse (Grèce).
 Neda, commune de la province de La Corogne en Galice (Espagne).

Homonymie de toponyme